Treitschke se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Friedrich Treitschke
 Wolfgang Treitschke